Хос-Кюель () — топоним (тип: лимноним) в России якутского происхождения.

 Хос-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 62°21’с. ш. 130°53’в. д..
 Хос-Кюель — озеро, Республика Саха (Якутия), координаты 64°09’с. ш. 113°38’в. д..
 Хос-Кюель — урочище, Республика Саха (Якутия), координаты 63°15’с. ш. 118°14’в. д..
 Хос-Кюель — озёра, Республика Саха (Якутия), координаты 72°33’с. ш. 116°56’в. д..

Примечания

См. также 
Хас-Кюель